Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Asia, une Océanide ;
 Asia, une Néréide ;
 Asia est un groupe rock formé de John Wetton, Geoff Downes, Steve Howe et Carl Palmer en 1981 ;  
 Asia, premier album du groupe homonyme ;
 Asia Argento est une actrice italienne, fille du réalisateur Dario Argento ;  
Asia Carrera est une actrice érotique américaine ;
 ASIA est l'acronyme d'une technique chirurgicale pour prothèse de hanche ;
 Asia, un gratte-ciel de Miami, aux États-Unis ;  
 Daniel Asia (1953-), un compositeur américain ;  
 (67) Asia, un astéroïde ;  
 Asia (אסיה), un film dramatique israélien de 2020 réalisé par Ruthy Pribar.